Caitlin Whoriskey (ur. 19 lutego 1988 w Bostonie) – amerykańska tenisistka.

Kariera tenisowa 
W 2016 roku zadebiutowała w imprezie wielkoszlemowej podczas turnieju US Open w grze podwójnej. Startując w parze z Ashley Weinhold odpadła w pierwszej rundzie.

W swojej karierze zwyciężyła w dwóch singlowych i osiemnastu deblowych turniejach rangi ITF. Najwyżej w rankingu WTA była sklasyfikowana na 268. miejscu w singlu (18 maja 2015) oraz 109. w deblu (10 kwietnia 2017).

Wygrane turnieje rangi ITF

Gra pojedyncza

Gra podwójna

Bibliografia 

Amerykańskie tenisistki
Urodzeni w 1988
Ludzie urodzeni w Bostonie